|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Canberra (officieel Richard Luton Properties Canberra Women's Classic) van 2005 vond plaats van 9 tot en met 15 januari 2005 in de Australische federale hoofdstad Canberra. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Toernooisamenvatting 
De winnares van vorig jaar, Paola Suárez, was haar titel niet komen verdedigen. Het enkelspeltoernooi werd gewonnen door de kwalificante Ana Ivanović. In de finale versloeg zij de lucky loser Melinda Czink, met 7–5 en 6–1. Het was Ivanović's eerste WTA-titel.

In het dubbelspel ging de winst naar Tathiana Garbin en Tina Križan. In de eindstrijd versloegen zij het Tsjechische koppel Gabriela Navrátilová en Michaela Paštiková, met 7–5, 1–6 en 6–4. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Garbin had daarnaast zeven eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Križan vijf.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Canberra 2005
Canberra